Ela, o pronome pessoal
 Ela (álbum), de Elis Regina
 Elle (filme), com Isabelle Huppert, distribuído em Portugal como Ela
 Elles, filme com Miou Miou e Carmen Maura, intitulado em Portugal como Elas
 She (filme de 1965), com Ursula Andress, exibido no Brasil como Ela
 Her – filme com Joaquin Phoenix rebatizado no Brasil como Ela

Siglas
 Esclerose lateral amiotrófica
European Logistics Association

Desambiguações de siglas